Ironman — серия соревнований по триатлону на длинную дистанцию, проводимая Всемирной корпорацией триатлона (WTC). Каждая отдельная гонка серии cостоит из трёх этапов, проводимых в следующем порядке без перерывов: заплыва на 2,4 мили (3,86 км), заезда на велосипеде по шоссе на 112 миль (180,25 км) и марафонского забега на 26,2 мили (42,195 км). Триатлон Ironman считается одним из наиболее сложных однодневных соревнований в мире.

История 
Появление гонок Ironman одновременно является фундаментом, на котором вырос весь современный триатлон.

Идея проведения соревнования, состоящего из нескольких спортивных дисциплин, появилась у энтузиастов спорта, Джона Коллинза, служащего на Гавайях коммандером ВМС США, и его жены Джуди, на одном из банкетов после завершения любительского забега в 1977 году. Целью было выяснить, представители какого вида спорта более выносливы. Гонка состоялась 18 февраля 1978 года на гавайском острове Оаху. Стартовало 15 человек, и только 12 добрались до финиша. Победителем и первым в истории удостоенным звания Ironman человеком стал служащий ВМС США , его результат — 11 часов, 46 минут, 58 секунд.

В 1979 году, после проведения второго триатлона Ironman, Джон Коллинз получил новое назначение и уехал с Гавайских островов, предварительно передав права на организацию гонки владельцу местного фитнес-клуба Hank Grundman и его жене Valerie Silk.

В 1981 году гоночный маршрут был перенесён на Большой остров, менее населённый и потому больше подходящий для длинного триатлона.

В 1982 году было перенесено время проведения гонки, с февраля на октябрь. Гавайский триатлон Ironman начал стремительно набирать популярность, уже в 1983 году число его участников достигло тысячи.

Современный Ironman 
Гонки Ironman проходят на протяжении всего года в различных точках земного шара. В каждой из них разыгрывается определённое количество мест (слотов), дающих право участвовать в главном старте сезона Чемпионате мира Ironman, который ежегодно проходит на Гавайских островах, в октябре, и в котором разыгрывается звание чемпиона мира Ironman.

Большинство гонок Ironman начинаются в 7 часов утра, участникам даётся 17 часов для завершения всей дистанции (финиш закрывается в полночь). Существуют также временные лимиты (отсечки) на прохождение плавательного этапа (обычно 2 часа 20 минут) и велоэтапа (8 часов 10 минут). Любому участнику, уложившемуся в эти отсечки и закончившему дистанцию до закрытия финиша, навсегда присваивается неофициальное звание «Железного человека». Спортсмены мировой элиты проходят Ironman примерно за 8 часов, в зависимости от сложности трассы и погодных условий.

Формат гонки Ironman также называется гонкой на «железной» дистанции. В связи с растущей популярностью в последние годы триатлона вообще и гонок Ironman в частности, в мире проводится множество соревнований формата Ironman, однако не имеющих отношения к WTC. Такие гонки не имеют права использовать слово Ironman в своём названии, однако среди них есть весьма популярные старты, считающиеся престижными и привлекающие внимание профессиональных спортсменов. Примерами таких соревнований служат  и .

Чемпионат мира Ironman 

Чемпионат мира Ironman проходит ежегодно на острове Каилуа-Кона (Гавайи, США). Последний чемпионат мира прошёл 13 октября 2018. Чемпионами стали Патрик Ланге () с рекордом трассы - 7:52:39 и Даниэла Риф () со временем 8:26:18. Предыдущиe рекорды трассы были установлены ими же 14 октября 2017 года: 8:01:40 в мужском первенстве и 8:50:47 в женском.

Места проведения соревнований 

В нижеследующей таблице указаны все триатлонные соревнования на «железной» дистанции, проводимые WTC под брендом Ironman в 2016 году. В столбце «год основания» указывается первый год, когда гонка прошла именно под брендом Ironman под эгидой WTC (некоторые гонки проводились и ранее, на той же дистанции и по той же трассе, но под другим названием и с другими организаторами). Каждый год в календарь Ironman вносятся изменения. Всемирная корпорация триатлона учреждает новые гонки, либо покупает успешные старты у других компаний, а также по разным причинам закрывает некоторые существующие гонки Ironman.

Ironman 70.3 

Гонки серии Ironman 70.3 начали проводиться в 2005 году. Более короткая дистанция, составляющая половину Ironman: заплыв на 1.2 мили (1.9 км), велогонка на 56 миль (90 км) и бег на 13.1 мили (21.1 км). Известны как Half Ironman, "половина железной дистанции". Проводятся в различных частях мира.

Литература

Примечания

Ссылки 

 www.ironman.com — Чемпионат мира Ironman.
 Рейтинг триатлетов России, включая любителей

Соревнования по триатлону
Летние виды спорта
Мультиспортивные соревнования
Индивидуальные виды спорта
Гонки на выносливость
Спортивные организации США